Её Королевское Высочество Ариана, принцесса Нидерландов и принцесса Оранская-Нассау (; род. 10 апреля 2007 года, Гаага) — младшая дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы, младшая внучка принцессы Беатрикс.

Биография 
Принцесса Ариана Вильгельмина Максима Инес родилась 10 апреля 2007 года в 21:56 по местному времени в госпитале Броново в Гааге (Нидерланды). 
При рождении она получила титулы принцессы Нидерландов и принцессы Оранской-Нассау. Принцесса Ариана занимает третье место в линии наследования престола Нидерландов (после двух старших сестер Катарины-Амалии и Алексии).

У принцессы Арианы есть две старшие сестры — принцесса Оранская Катарина-Амалия, которая родилась 7 декабря 2003 года и принцесса Алексия, которая родилась 26 июня 2005 года.

Крестины принцессы Арианы состоялись 20 октября 2007 года в Гааге. Её крестные стали
наследный Великий герцог Люксембурга Гийом, Инес Соррегьета - сестра королевы Максимы; Валерия Дельгер - подруга матери; барон Тейо Коло д’Эскюрэ - друг принца Виллема-Александра; и Антон Фрилинг - друг семьи.

Её официальные имена:

 Ариана — это имя любили родители принцессы и у них есть традиция давать своим детям имена на букву А;
 Вильгельмина  — в честь своей прапрабабушки королевы Вильгельмины;
 Максима — в честь прабабушки её матери и в честь матери принцессы Максимы;
 Инес — в честь её крёстной матери и тёти по материнской линии Инес Соррегьеты;

11 апреля 2011 года Ариана начала обучение в начальной школе.

Принцесса говорит на нидерландском и английском языках, немного на испанском.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Принцесса Ариана на официальном сайте Королевского дома Нидерландов

Оранская династия
Принцессы Нидерландов
Оранско-Нассауский дом
Королевские дети